6-e Молодёжное первенство Украины по футболу, началось матчем между дублёрами Ильичёвца и Закарпатья, который завершился со счётом 2:0. Завершился 8 мая 2010 года.

Участники 
По итогам сезона 2008/09 молодёжное первенство покинули футбольные клубы:
 «Львов» — 13-е место в турнирной таблице (15-е место в Премьер-лиге 2009/10)
 «Харьков» — 11-е место в турнирной таблице (16-е место в Премьер-лиге 2009/10)

Вместо них в Премьер-лигу квалифицировались футбольные клубы:
 «Закарпатье» — победитель Первой лиги 2008/09
 «Оболонь» — вице-чемпион Первой лиги.
В молодёжном первенстве в сезоне 2009—2010 годов приняли участие молодёжные составы 16 команд Премьер-лиги:

Турнирная таблица 

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Географическое распределение команд

Лучшие бомбардиры 

 В скобках указаны голы с пенальти

Цифры 
 Самые результативные матчи
 «Ильичёвец» 3:7 «Шахтёр» (2 тур)
 «Шахтёр» 7:1 «Кривбасс» (1 тур)
 «Динамо» 3:5 «Черноморец» (1 тур)
 «Закарпатье» 3:5 «Металлист» (4 тур)
 «Кривбасс» 3:4 «Черноморец» (5 тур)
 «Динамо» 2:5 «Шахтёр» (14 тур)
 «Таврия» 5:2 «Закарпатье» (14 тур)
 «Динамо» 4:3 «Металлург» (Запорожье) (30 тур)

 Самые большие победы
 «Шахтёр» 7:0 «Закарпатье» (26 тур)
 «Шахтёр» 7:1 «Кривбасс» (1 тур)
 «Черноморец» 6:0 «Закарпатье» (10 тур)
 «Ильичёвец» 5:0 «Таврия» (5-й тур)
 «Днепр» 0:5 «Динамо» (11-й тур)

Статистика наказаний 
 По результатам на 30-й тур
  — 777
  — 57

Ссылки 
 Официальный сайт
 Молодёжное первенство. Результаты, турнирная таблица, бомбардиры
 МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ 2009\10

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010
Футбол на Украине в сезоне 2009/2010